Суперкубок Мальти з футболу 2018  — 34-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 грудня 2018 року між чемпіоном та володарем кубка Мальти Валеттою та віце-чемпіоном Мальти клубом Бальцан.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2018
Мальта
Грудень 2018